Geografia da França
 Indre (departamento) — da região Centro
 Indre-et-Loire — departamento da região Centro
 Indre (Loire-Atlantique) cidade do departamento de Loire-Atlantique
 Rio Indre

Desambiguação
Desambiguações de topônimos